Hecker (motocicletas)
Erly Hecker

Localidades

Hecker (Illinois)

Desambiguação